Orland (Califòrnia)
 Orland (Indiana)
 Orland (Maine)
 Orland Furiós, poema èpic del Cinquecento italià escrit per Ludovico Ariosto el 1516.